Lützlow steht für:
 Lützlow (Gramzow), Ortsteil der Gemeinde Gramzow, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Personen:
 Wilhelm von Arnim-Lützlow (1879–1943), deutscher Rittergutsbesitzer und Jagdfunktionär